Мозолевка () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 182 человека. Занимает площадь 14,360 км². Почтовый индекс — 48024. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48024, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Мозолівка

Ссылки 
 Мозолевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района